Botzina o buccina, instrument de vent en forma de corn que tocava un trompeter de l'antic exèrcit romà 
 Botzina o anafil, instrument de vent metall d'època medieval, un aeròfon d'embocadura del tipus trompeta en la classificació d'Hornbostel-Sachs
 Botzina o clàxon, avisador acústic que duen molts vehicles per avisar sonorament d'una maniobra que comporta un risc o situació de perill
 Antena botzina, tipus d'antena que consisteix en una guia d'ona en la qual l'àrea de la secció es va incrementant progressivament fins a un extrem obert, que es comporta com una obertura
 Violí de botzina, tipus de violí desenvolupat per a fer els primers enregistraments sonors ideat per John Stroh